Carwithen est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Doreen Carwithen (1922-2003), compositrice britannique

Toponyme

, lac de la Colombie-Britannique
, ruisseau de la Colombie-Britannique

Homonymie de toponyme